Оцеп (Оцуп) — еврейская фамилия.

 Оцеп, Матвей Александрович (1884—1958) — адвокат.
 Оцеп, Фёдор Александрович (1895—1949) — кинорежиссёр и сценарист.